Термин «Жи́зненный цикл» используется в различных областях знаний.

 В биологии
Жизненный цикл — закономерная смена всех поколений (онтогенезов), характерных для данного вида живых организмов.

 В астрономии
Жизненный цикл звезды — последовательность изменений, которым звезда подвергается в течение её жизни.

 В инженерной деятельности
Жизненный цикл системы — это стадии процесса, охватывающие различные состояния системы, начиная с момента возникновения необходимости в такой системе и заканчивая её полным выводом из эксплуатации.

Примеры:
 Жизненный цикл здания или сооружения — период, в течение которого осуществляются инженерные изыскания, проектирование, строительство (в том числе консервация), эксплуатация (в том числе текущие ремонты), реконструкция, капитальный ремонт, снос здания или сооружения.
 Жизненный цикл изделия — период функционирования изделия (продукции), начиная от его проектирования и изготовления, и заканчивая утилизацией.
 Жизненный цикл программного обеспечения — период времени, который начинается с момента принятия решения о необходимости создания программного продукта и заканчивается в момент его полного изъятия из эксплуатации.

 В экономике
Жизненный цикл организации — совокупность стадий развития, которые проходит фирма за период своего существования.